Wendiceratops est un genre éteint de dinosaures cératopsiens découvert en 2011 dans la formation géologique d'Oldman en Alberta par Wendy Sloboda et décrit et publié en 2015 par Michael Ryan du Musée d’histoire naturelle de Cleveland et David Evans du Musée royal de paléontologie de Toronto.

Un seul fossile est connu, répertorié TMP 2011.051.0009. L'espèce a été nommée Wendiceratops pinhornensis.

Il a vécu au Crétacé supérieur, au Campanien, il y a environ entre  (millions d'années).

Description 

L'animal mesure environ  de long pour une masse estimée à un peu plus d'une tonne.

Classification 
 
 
Wendiceratops appartient à la sous-famille des Centrosaurinae, dans laquelle il est placé en groupe frère avec le genre Sinoceratops. Il est proche du genre Albertaceratops.

Le cladogramme ci-dessous est issu de l'analyse phylogénétique réalisée par Kentaro Chiba et ses collègues en 2017 :

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Centrosaurinae

Ceratopsia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Formation d'Oldman
Taxon fossile décrit en 2015